Genealogisches Handbuch des Adels (Генеалогічний компендіум шляхти) — багатотомний довідник, присвячений німецьким шляхетним родам. Опублікований у 1951—2015 роках у видавництві Starke Verlag за підтримки Німецького шляхетського архіву. Складається з 158 частин. Описує родини із німецьких етнічних теренів: земель Священної Римської імперії (сучасні Німеччина, Австрія, Ліхтенштейн, Швейцарія, Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Чехія, Словенія, Італія), Франції (Лотарингія, Ельзас, Бургундія), Східної Балтики (Литва, Латвія, Естонія, Східна Пруссія), Польщі (Сілезія, Померанія, Західна Пруссія тощо) й України (Галичина і Буковина). Окрім опису родів містить відомості про їхні герби, членів родин тощо. Інформація структурована за титулами родів: князі, графи, фрайгери (барони), нетитулована шляхта. Скорочено — GHA, або GHdA.

Частини

Томи Adelslexikon
У 1972 — 2008 роках вийшов Adelslexikon.

Див. також 
 Шаблон:GHdA

Посилання 

 Almanach de Gotha / Gothaischer Genealogischer Hofkalender , erschienen 1785 bis 1944 im Verlag Justus Perthes, Gotha
 Almanach de Gotha, digitalisiert von 1821 bis 1910 (mit Lücken) 
 Starke-Verlag, Limburg  (Verleger des GHdA)
 Gothaisches genealogisches Taschenbuch der briefadeligen Häuser , Justus Perthes, Gotha 1907–1919.
 Genealogisches Handbuch des Adels 

Генеалогія
Гербовники
Німецька шляхта
Німецькі книги
Джерела з історії Курляндії